„Бел и Себастиан“ () е британска музикална група от Глазгоу, Шотландия.

Дискография

Албуми 
 1996: Tigermilk
 1996: If You’re Feeling Sinister
 1998: The Boy With the Arab Strap
 2000: Fold Your Hands Child, You Walk Like a Peasant
 2002: Storytelling
 2003: Dear Catastrophe Waitress
 2005: Push Barman To Open Old Wounds
 2006: The Life Pursuit
 2008: The BBC Sessions

Сингли и EP 
 1997: Dog on Wheels (GB #59)
 1997: Lazy Line Painter Jane (GB #41)
 1997: 3.. 6.. 9.. Seconds of Light (GB #32)
 1998: This Is Just a Modern Rock Song (S #45)
 2000: Legal Man (GB #15, S #46, N #10)
 2001: Jonathan David (GB #31, S #46)
 2001: I’m Waking Up to Us (GB #39, S #50)
 2003: Step Into My Office, Baby (GB #32, NL #80)
 2004: I’m a Cuckoo (GB #14, S #59)
 2004: Books (GB #20)
 2006: Funny Little Frog (GB #13)
 2006: The Blues Are Still Blue (GB #25, AUS #43)
 2006: White Collar Boy (GB #45)
 2006: Another Sunny Day
 2008: The BBC sessions (21.11.)

Компилации и други 
 2000: Lazy Line Painter Jane
 2003: Fans Only (DVD)
 2005: Push Barman to Open Old Wounds
 2005: If You’re Feeling Sinister: Live at the Barbican (nur als Download)
 2008: Live in Belfast 2001 (Bonus CD zur BBC Sessions Collector´s Edition)

Външни препратки 
  Официален уебсайт на Бел и Себастиан 
  Belle & Sebastian im Rolling-Stone-Rezensionsarchiv

Музикални групи в Глазгоу
Британски инди рок групи
Британски поп групи